Canis és un gènere que inclou moltes espècies de llops i xacals moderns, àdhuc el llop gris (Canis lupus) que es creu és l'antecessor del gos domèstic—femení gossa (també anomenat ca —femení: cussa) (C. lupus familiaris). Es classifiquen en entre 7 i 10 espècies, depenent de la font que s'usa. Hi ha moltes espècies extintes del gènere Canis. És un gènere molt antic (però molt avançat), que data del Miocè.

Galeria